Kormányfők listái
Szerbiával kapcsolatos listák